Jemieliste bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Jemieliste (Filipów), Dorf der Gmina Filipów, Woiwodschaft Podlachien
 Jemieliste (Krasocin), Dorf der Gmina Goworowo, Woiwodschaft Masowien

 Jemieliste (See), See in der Gmina Filipów, Woiwodschaft Podlachien